Кла́ра Біха́рі (; , Салонта, тепер Румунія — ) — угорська поетеса й письменниця, зокрема дитяча. Лавреатка премії Йожефа Аттіли (1958). Її чоловік Ендре Барат (1907—1976) також був письменником.

З життєпису 

Народилась 8 грудня 1917 року в Салонті (сучасна Румунія).

Закінчила школу в рідному місті.

У період від 1935 до 1945 року працювала друкаркою.

У повоєнний час, від 1945 року — на письменницькій роботі.

Померла 6 червня 1997 року, похована на юдейському цвинтарі в Будапешті.

Творчість і визнання 
Бібліографія

 Bihari Klára versei (1937)
 Új tündérország (mesék, 1948)
 Bihari Klára: Kutató Sámuel. Színmű; Upton Sinclair nyomán; Kultúra Szövetkezet, Bp., 1948 (Budapesti színházak műsora)
 Brigitta nővér (elbeszélések, 1956)
 Szomjúság (regény, 1957)
 A kis tündér (mesék, 1957)
 Csillagok pásztora (mesék, 1960)
 Bihari Klára–Barát Endre: Bahcsiszeráji látomás. Kalandozás Szovjetföldön; Táncsics, Bp., 1960 (Útikalandok)
 Juliska; inː Az aranytermő körtemag; Gondolat, Bp., 1960 (Játékszín)
 Tisztességes asszony (elbeszélések, 1960)
 Holnap (regény, 1961)
 Mene tekel (regény, 1963)
 A kilincs (elbeszélések, 1964)
 Magányosok (regény, 1966)
 Az áldozat (regény, 1968)
 A csábító (elbeszélések, 1968)
 Miért? (regény, 1969)
 Párbeszéd a paradicsomban. Elbeszélések; Magvető, Bp., 1970
 Kétszer az úton (regény, 1972)
 Éjféltől reggelig (elbeszélések, 1972)
 Nincs tovább (regény, 1974)
 Próbaidő (regény, 1975)
 Körtánc (elbeszélések, 1976)
 Asszonyi szolgálat (regény, 1977)
 A menyasszony (elbeszélések, 1978)
 Lány a dobozban (elbeszélések, kisregény, 1981)
 Elvált asszony (regény, 1983)
 A fekete tündér lánya (mesék, 1983) — ukránul is
 Lorin és Lillia (meseregény, 1986)
 Angyal (elbeszélések, 1986)
 A bűnvalló (elbeszélések, 1987)
 Az öregasszony és a végzet. Novellák; Béta, Bp., 1989
 A táncoló szatír (regény, 1990)
</div>

Українською твори Клари Біхарі переклали Ю. В. Шкробинець (роман «Жага», 1961) і І. Ю. Петровцій («Золотоносне дерево», казки, 1990).

Клара Біхарі — лавреатка премії Йожефа Аттіли (1958)

Примітки

Джерело 
 Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1996, Biográf Kiadó, 1997 

Угорські письменниці
Дитячі письменниці